Владимир Маркевич:
 Маркевич, Владимир Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 5323; 1 декабря 1835.
 Маркевич, Владимир Дмитриевич (1902—1991) — советский историк, москвовед, педагог и писарь.
 Маркевич, Владимир Еронимович (1883—1956) — русский и советский оружиевед, писатель и историк.